Sergio Escudero – piłkarz argentyńsko-japoński, ur. 1964
 Sergio Escudero – piłkarz japoński, ur. 1988
 Sergio Escudero – piłkarz hiszpański, ur. 1989